Песма Евровизије 2013 (; ) јесте 58. по реду годишњи избор за Песму Евровизије. Победничку песму -{Only Teardrops}- извела је представница Данске, Емели де Форест. Она је освојила 281 поен, док је другопласирани представник Азербејџана имао 46 поена мање. 

Земља домаћин је била Шведска, чија је представница Лорин са нумером Euphoria победила на 57. издању такмичења у Азербејџану.

Полуфиналне вечери биле су 14. и 16. маја 2013. године, а финале 18. маја 2013. године. Први пут је финално вече отворила „парада нација” или „парада застава”, налик на церемонију отварања Олимпијских игара, што је успостављено као традиција у даљим издањима такмичења. 

По први пут се, за двадесет година, догодило да се ниједна земља из бивше Југославије није пласирала у финале Песме Евровизије.

Место одржавања 

Педесет осми избор за најбољу песму Евровизије одржао се у шведском граду Малме у истоименој спортској дворани, која може да прими 15,500 посетилаца.

Организатори такмичења су изразили жељу да такмичење приреде у мањој дворани у односу на претходне године и управо из тог разлога за место одржавања такмичења је изабрана -{Malmö Arena}-. Извршни продуцент овогодишњег такмичења Мартин Естердал је за шведске медије изјавио да му се није допало то што су претходна такмичења била одржавана у великим дворанама и истакао да СВТ жели да овогодишње такмичење буде „ближе и личније“. СВТ је такође потврдио да је ЕБУ желео да такмичење 2013. буде „мање“ због изузетно великих трошкова претходних такмичења.

Град домаћин 
Малме, град који се налази у јужној шведској покрајини Сканији, по броју становника је трећи град у Шведској, после Стокхолма и Гетеборга, и један је од највећих градова у Скандинавији. Малме је седиште Општине Малме и главни град Округа Скане. Општина Малме има 303.873 становника распоређених у осам насеља. Према подацима из децембра 2010, у градској области живи 280.415 становника.

Формат такмичења

Гласање 
Како је објављено у званичним правилима за такмичење 2013, спајање резултата гласања гледалаца и жирија претрпело је промене. Сваки члан жирија земље која се такмичи рангирао је песме свих земаља које учествују у финалу, односно у полуфиналима, од првог до последњег места, изузев песме која представља његову земљу. Резултати гласања сваког члана жирија одређене земље спајали су се како би се добио укупан поредак, од првог до последњег места. На исти начин су се рачунали гласови публике. Спајањем укупног резултата гласања жирија и резултата гласова публике добијао се укупан поредак свих учесника. Песма која се налази на првом месту добила је 12 поена, а она која се налази на десетом месту добила је један поен.

Водитељ 
Дана 17. октобра 2012, извршни продуцент Мартин Естердал је за шведски лист -{Dagens Nyheter}- изјавио да организатори такмичења планирају да имају само једног водитеља, за разлику од претходних такмичења када их је било три. Један водитељ је последњи пут водио такмичење 1995. године у Даблину, главном граду Ирске. Дана 28. јануара 2013. одлучено је да ће водитељ бити шведска комичарка Петра Меде.

Визуелни идентитет 

Дана 17. јануара 2013. агенција -{Happy F&B}-, агенција задужена за визуелни идентитет овогодишњег такмичења, објавила је графичко решење под слоганом -{"We are one"}- - „Ми смо једно“. На сајту такмичења -{Eurovision.tv}- је о овогодишњем визуелном идентитету објављено следеће:

"Песма Евровизије је заједнички пројекат који уједињује милионе људи са истока, запада, севера и југа. Иза свог сјаја, налази се мисао. Велика идеја која је стопроцентно важна за јавни сервис. Говори о заједништву, различитости и срећи. 

Песма Евровизије се може чинити као тривијална ствар. Али као тривијална ствар која укључује преко сто милиона људи свих узраста из четрдесет земаља широм света. Данашња наука каже да понекад мале ствари могу започети велике и моћне покрете. Овај феномен назива се ефекат лептира. У теорији, довољно је да лептир једанпут замахне крилима и да покрене ураган.

Лептири имају једно заједничко име, али постоје у хиљадама различитих облика и боја. Попут Песме Евровизије - један јак идентитет, са богатим народним разликама. Ако се сви укључимо и радимо заједно, можемо постићи било шта - Ми смо једно."

Покровитељи такмичења 
Званични покровитељи преноса такмичења су шведско предузеће за телекомуникације -{TeliaSonera}- и немачка фирма за производњу козметичких производа Шварцкопф.

Распоређивање учесника у полуфиналима 
Од 2013, редослед наступања земаља учесница у полуфиналима одређују продуценти такмичења, док се распоређивање земаља врши, као и до тада, посебним жребом. Организатори такмичења су одлучили да суседне земље Данска и Норвешка буду у различитим полуфиналима ради боље продаје карата. У жребу који је обављен у седишту ЕБУ одлучено је да ће дански представник певати у првом полуфиналу, док ће представник из Норвешке наступити у другом полуфиналу такмичења. Распоредни жреб за остале полуфиналисте је одржан у 17. јануара 2013. у Градској кући у Малмеу. Редослед наступања биће представљен у априлу.

Да би се створило веће узбуђење на такмичењу, организатори су тридесет земаља које учествују у полуфиналима распоредили у пет шешира и то на основу образаца гласања у претходних девет година.

Земље учеснице 

Дана 21. децембра 2012, објављено је да ће се на Песми Евровизије 2013. такмичити 39 земаља. Јерменија, која се последњи пут такмичила 2011, вратила се на такмичење након једногодишње паузе. Босна и Херцеговина, Португал, Словачка и Турска су се повукли са такмичења.

Извођачи који су учествовали раније

Прво полуфинале 
Прво полуфинале је одржано 14. маја 2013.године. Учествовало је укупно 16 земаља, а пласман у финале директно је обезбедило 10 првопласираних (означених наранџастом бојом у табели). 

Право гласа у овом полуфиналу имали су чланови стручног жирија и публика из Уједињеног Краљевства, Италије и Шведске који су директни финалисти.

Друго полуфинале 
Друго полуфинале је одржано 16. маја 2013. године. Учествовало је укупно 17 композиција, а наступ у финале обезбедило је 10 првопласираних (означених наранџастом бојом у табели).

Право да гласају у овом полуфиналу имали су публика и чланови стручног жирија из Немачке, Француске и Шпаније чији представници су директни финалисти.

 А ^ Грчка песма је у целости на грчком језику изузев фразе из наслова која је на енглеском;
 Б ^ Хајлсарме ( - Војска спаса) је оригинално име бенда, али је за потребе Евросонга промењен у Такаса због чињенице да ЕБУ не дозвољава промоцију било каквих политичко-религиозних група и организација.

Финале 
Финале је одржано 18. маја 2013. године. Учествовало је укупно 26 композиција, а победник је Емели де Форест, представница Данске, са песмом -{Only Teardrops}- (означена наранџастом бојом у табели).

Резултати 
У следећим табелама налазе се детаљнији статистички подаци о гласању по државама.

Резултати првог полуфинала 

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:85%;"
|-
| colspan="2" rowspan="2" style="text-align:left; background:#F2F2F2"| 
! colspan="20" | Резултати гласања
|-
! Укупан
! ШВЕ
! ХОЛ
! АУТ
! УК
! СРБ
! УКР
! МОЛ
! ИТА
! БЛР
! БЕЛ
! РУС
! ЕСТ
! ИРС
! ДАН
! ЦГ
! СЛО
! КИП
! ХРВ
! ЛИТ
|- 
! rowspan="16" | Такмичари
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | Аустрија
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" | 27
| ||  || style="text-align:left; background:#aaa;"| ||1 || 2|| || 3|| 2|| ||3 || ||1 || 4||4 || ||1 || 2|| 4||
|-style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; "| Естонија
| style="text-align:right; "| 52
|6 || 4 || 3 || 4 ||  ||1 ||5||5 ||5 || 1 || 5|| style="text-align:left; background:#aaa;"| || 8 ||1 || || || || ||4
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | Словенија
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" | 8
| ||  ||  ||  ||  || || || || ||  || || || || || 3 ||style="text-align:left; background:#aaa;"| || ||5 ||
|- 
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | Хрватска
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" | 38
| || 3 || 5 ||  || 10 ||6 || || || ||  ||4 || || 1|| ||5|| 2 ||1|| style="text-align:left; background:#aaa;"| ||1
|- style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; " | Данска
| style="text-align:right; " | 167
|12 || 12 || 12 || 12 || 8 || 4|| 7|| 6|| 8|| 10 || 10|| 12|| 12 || style="text-align:left; background:#aaa;"| || 8|| 8|| 8|| 12|| 6
|- style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; background; " | Русија| style="text-align:right; background; " | 156|10 || 7 || 10 || 10 || 6 || 7|| 8||4 ||10 || 7 || style="text-align:left; background:#aaa;"| ||10 ||10 ||12 ||7 ||10 ||10 ||8 ||10
|- style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; " | Украјина
| style="text-align:right; " | 140
|1 || 8 || 2 || 2 || 5 || style="text-align:left; background:#aaa;"| || 12|| 12|| 12|| 8|| 7|| 6||2 ||8 ||12 ||12 ||12 ||7 ||12
|- style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; " | Холандија| style="text-align:right; " | 75|8 || style="text-align:left; background:#aaa;"| || 8 ||8 || 1|| || ||1 || ||12 ||3 ||7 ||5 || 10||2 ||3 || || ||7
|- 
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | Црна Гора
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" | 41
| 2||  ||  ||  || 12 ||8 || 6|| || 2||  || || || || 5 || style="text-align:left; background:#aaa;"| || || ||6 ||
|- style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; background; " | Литванија| style="text-align:right; background; " | 53| ||  ||  || 7 ||  ||5 ||2 || 10||7 ||6  ||1 || 4|| 6|| 2|| ||  ||3 || || style="text-align:left; background:#aaa;"| 
|-style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; background; " | Белорусија| style="text-align:right; background; " | 64| || 2 ||  ||  || 4 ||12 ||10 ||7 || style="text-align:left; background:#aaa;"| || ||2 || ||3 || ||6 ||4 ||6 || ||8
|- style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; " | Молдавија
| style="text-align:right; " | 95
| 5|| 6 || 7 ||  || 7 || 10|| style="text-align:left; background:#aaa;"| || 8|| 6||5 ||12 ||3 || || 6|| 4|| 7|| 5|| 1||3
|-style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; background; " | Ирска| style="text-align:right; background; " | 54| 3|| 5 ||  || 6 ||  || 3|| 1|| ||4 || 4 || 6|| 5 || style="text-align:left; background:#aaa;"| || 3|| || || 7|| 2||5
|- 
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | Кипар
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" | 11
| ||  || 1 || 3 || 3 || || || || || 2 || || 2|| || || ||  || style="text-align:left; background:#aaa;"| || ||
|- style="background:#ffdead;"
| style="text-align:left; " | Белгија| style="text-align:right; " | 75| 7|| 10 || 4 || 5 ||  || || 4|| || 3|| style="text-align:left; background:#aaa;"| ||8 ||8 || 7|| 7|| 1||6 || || 3||2
|- 
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | Србија
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" | 46
|4|| 1 || 6 ||  || style="text-align:left; background:#aaa;"| || 2|| ||3 ||1 || || || || || || 10|| 5|| 4|| 10||
|}

 Резултати другог полуфинала 

 Резултати финала 

 Остале земље 
  - На састанку са директором ЕБУ Ингрид Делентре, премијер Андоре Антони Марти је рекао да се Андора неће вратити на такмичење из финансијских разлога.
  - Државна телевизија Босне и Херцеговине је 17. децембра 2012. на свом сајту објавила саопштење за јавност у коме се наводи да ова држава неће учествовати на Песми Евровизије 2013. 
  - Директор државне телевизије ове земље (1ФЛТВ) Петер Келбел је био изјавио да због недостатка финансијске помоћи лихтенштајнске владе учешће неће бити могуће пре 2013. године. Иначе, ова телевизија од 2010. покушава да се учлани у ЕБУ, али влада није успела да обезбеди потребан новац једином телевизијском каналу у земљи. Келбел је изјавио да земља има шансе да се такмичи 2013, ако финансирање буде одобрено, али је касније објављено да се Лихтенштајн ипак неће такмичити.
  - Дана 13. септембра 2012, луксембуршки државни емитер -{RTL Télé Lëtzebuerg}- је објавио да се ова земља неће вратити на такмичење из финансијских разлога.
  - Дана 20. септембра 2012, марокански јавни сервис СНРТ је потврдио да се Мароко неће вратити на такмичење ни ове године, али разлози за овакву одлуку нису објављени.
  - Дана 24. септембра 2012, моначки јавни сервис -{Télé Monte Carlo}- је потврдио да се ова земља неће вратити на такмичење ни ове године из непознатих разлога.
  - У августу 2012, пољски јавни сервис -{Telewizja Polska}- је објавио да ће одлуку о повратку на такмичење донети у октобру ове године. Одлука још увек није донета.
  - Дана 4. децембра 2012 словачки телевизијски канал «STV» званично најављен прелазак са учешћем Словачке у 2013. Разлог за одбијање није обелодањена. 
  - Дана 14. децембра турски емитер ТRТ је објавио своје повлачење са такмичења, наводећи, као разлог, незадовољство због увођења комбиновања гласова гледалаца и жирија и тренутног статуса „велике петорке“.
  - Чешки емитер Česká televize је објавио да нема намеру да учествује на такмичењу у Малмеу 2013. године.

 Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Malmö 2013'}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2013. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 29. априла 2013. године издала кућа -{Universal Music Group''}-. Албум садржи свих 39 песама изведених на Евросонгу 2013. године, укључујући полуфиналне нумере које нису добиле право учешћа у великом финалу.

Референце 

Песма Евровизије 2013.
Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2013.